Sihvonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1984), vocaliste finlandais
 (1940-2010), patineur de vitesse finlandais
 (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
 (1918-1984), skieur finlandis de combiné nordique

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois